Grand Prix Brazylii 1989 (oryg. Grande Prêmio do Brasil) – pierwsza runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1989, która odbyła się 24-26 marca 1989, po raz 10. na torze Jacarepaguá.

18. Grand Prix Brazylii, 17. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Prekwalifikacje

Kwalifikacje

Wyścig

Klasyfikacje po zakończeniu wyścigu

Kierowcy 

Brazylia
1989
1989 w Ameryce Południowej
Brazylia w XX wieku